Ігор Миколайович Янковський (24 травня 1974, Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) — український підприємець, фінансист, меценат, голова Наглядової ради благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього». Засновник платформи "Дім Інновацій".

Життєпис 

Народився 24 травня 1974 року у Дніпродзержинську Дніпропетровської області (нині Кам'янське). З  відзнакою закінчив Дніпропетровське медичне училище.

1994 — вступив до Міжнародного науково-технічного інституту (при НТУУ КПІ).

1996 — вступив до Long Island University CW Post, в Нью-Йорку, США.

1999 — отримав ступінь бакалавра в галузі фінансів (BS Business Finance).

Бізнес 
З 1995 року брав участь у створенні і розвитку Торговельного дому концерну «Стирол», найбільшого підприємства хімічного комплексу України, що спеціалізується на виробництві аміаку, азотних мінеральних добрив, полімерних матеріалів, фармацевтичних препаратів. Розвивав міжнародну торгівлю, налагоджував відносини з іноземними покупцями.

2009 — увійшов до Наглядової ради концерну «Стирол», очолив комітет з аудиту. Відповідав за впровадження європейських стандартів якості роботи на підприємстві, розвиток зв'язків між структурами.

З 2010 року, після продажу концерну, займається фінансовою, торговельною та інвестиційною діяльністю на світових фінансових ринках.

2001 — заснував свій власний бізнес — підприємства, групу компаній Diamond Sphere Group. Сфери діяльності: фінансові послуги, залізничний та морський транспорт, сільське господарство, видобуток корисних копалин, IT-сектор тощо.

Громадська діяльність 

2012 — разом з дружиною Світланою створив благодійний фонд «Ініціатива заради майбутнього». Фонд займається розвитком сучасного мистецтва і культури, підтримує молоді таланти..

Починаючи з 2014 року ключовими напрямками діяльності Фонду також є реалізація медично-реабілітаційних, історико-культурних та екологічних програм. З кінця 2014 року, фонд займається соціальною адаптацією дітей внутрішніх переселенців.

Підтримав кінематографічний «Літній табор миру» для талановитих дітей з прифронтових міст Донецької та Луганської областей і дітей переселенців з Донеччини. Організатори: проект «Жовтий автобус» та громадська організація «Новий Донбас».

За участі фонду у червні 2016 року відбувся конкурс дитячого малюнку «Україна: шлях до миру».

Фонд спільно з ГО «Всеукраїнська організація у справах вимушених переселенців» забезпечив відпочинок 90 дітей з міст зони АТО: Луганська, Донецька, Антрациту, Горлівки та Маріуполя.

Серед проектів, які були організовані за підтримки фонду Янковського:
 Спільно з Держкіно України на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах проведено презентація українського кіно
 Конкурс короткометражних фільмів «Україна. Шлях до миру»
 Бізнес-ланч «Meet ukrainian producers» в рамках 69-го Каннського міжнародного кінофестивалю
 Національний конкурс дитячої художньої творчості «Україна: Шлях до миру»
 Художня виставка дитячих малюнків «Віра. Надія. Любов.» у штаб-квартирі ООН (Нью-Йорк)
 Урочистий прийом на 66-му Берлінському міжнародному кінофестивалі і музичний кіноперформанс «Коло Дзиґи. Одинадцяте»
 Дні українського кіно у Лондоні
 Фестиваль короткометражного кіно "Громадський проектор на тему «Світ під час війни»
 «Тиждень українського кіно» у Парижі
 Випуск нотного збірника Bandura Style
 Конкурс дитячого малюнка «Моя мирна Україна»
 Презентація українського кіно на міжнародному кінофестивалі «Берлінале 2014»
 Виставка дитячих малюнків «Україна очима дітей» в будівлі Європейського Парламенту
 Національний конкурс українських короткометражних фільмів в рамках 43-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість»
 Прийом на честь українських учасників Short Film Corner в рамках 66-го Каннського кінофестивалю
 Всеукраїнська виставку-конкурс дитячих робіт «Мій рідний край — Україна»
 «Дні українського кіно у Мюнхені», спільно з Міністерством культури України та Київським міжнародним фестивалем «Молодість» (2014).
 Презентація «Українського павільйону», організація «Українського прийому» в рамках роботи Каннського кінофестивалю (2013—2014)
 Відкриття галереї дитячих робіт фіналістів конкурсу «Моя мирна Україна» в Парижі (2014)
 Концерт для ветеранів Німецько-радянської війни на честь 68-річниці її закінчення. Проводився у Шоколадному будиночку за участі народних артистів України Володимира Талашко та Ірини Сказіної.
 Святкування 111-річниці Шоколадного будиночку 11 жовтня 2012 року.
 конкурс дитячого малюнку «Ініціатива в ім'я майбутнього»

Родина 

Батько — український промисловець, політик, кандидат економічних наук (1998), професор Микола Андрійович Янковський.
 Мати — Валентина Василівна Янковська (1947 року народження). За фахом — інженер-хімік-технолог.
 Дружина — Світлана Олександрівна (1977 року народження)
 Діти — син Олександр (2001) і дочка Маргарита (2007)

Примітки

Див. також 
 Благодійний фонд «Ініціатива заради майбутнього»
 Персональний сайт 
 Блог Ігоря Янковського на порталі Новое Время

Українські підприємці
Українські меценати
Уродженці Кам'янського